Corvée steht für:
 eine Art unbezahlter Arbeit, siehe  Frondienst
 den französischen Badmintonspieler Lucas Corvée